

In letterlijke zin 
 Reflectie (straling), weerkaatsing van straling (waaronder licht) 
 Spiegelbeeld (reflectie) door deze weerkaatsing ontstaan 
 weerkaatsing van geluid, zie echo (geluid)

In figuurlijke zin 
 Contemplatie, een andere term voor (filosofische) beschouwing
 Zelfreflectie, een activiteit waarbij de eigen gedachten, gevoelens en herinneringen tot onderwerp van overdenking gemaakt worden
 Reflectie (onderwijs), terugkijken op geleverde prestaties  
 Reflectie (informatica), een methodiek waarbij een computerprogramma zijn eigen structuur en gedrag observeert en aanpast.

Zie ook
 Reflexiviteit